Futtetenne – album di Cristiano Malgioglio del 1992
Futtettenne – singolo di Bud Spencer del 2003
Futtetenne – album di Bud Spencer del 2016